Забияко — русская фамилия.

Известные носители 
 Забияко, Андрей Павлович (род. 1961) — российский религиовед, культуролог, философ религии и психолог религии, переводчик, доктор философских наук, профессор.
 Забияко, Наталья Александровна (род. 1994) — эстонская и российская фигуристка.

См. также 
 Забияка